Desfontaine kan som auktorsförkortning betyda:

 René Desfontaines
 Marc-Antoine Desfontaine

Robotskapade auktorsförkortningar